Duvalia bezeichnet:

 Duvalia (Pflanze), in der Botanik eine Gattung der Unterfamilie Seidenpflanzengewächse
 Duvalia (Tiergattung), in der Paläontologie eine Gattung der ausgestorbenen Belemnoidea